O'Grady es un apellido patronímico de Grady, de origen irlandés. Puede hacer referencia a:

 Stuart O'Grady (1973), ciclista australiano.
 Oliver O'Grady (1946), ex sacerdote católico irlandés que cometió varios casos de pederastia en California, protagonista del documental Líbranos del mal.